Osoby o nazwisku Gusiew
 Aleksandr Gusiew − radziecki hokeista, trener i działacz hokejowy
 Aleksandr Gusiew − radziecki i rosyjski polityk i inżynier
 Artiom Gusiew − rosyjski biathlonista
 Dmitrij Gusiew − radziecki wojskowy
 Filaret (Gusiew) − biskup prawosławny
 Fiodor Gusiew − radziecki generał, funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Michaił Gusiew − radziecki polityk, członek KC KPZR
 Nikołaj Gusiew − radziecki wojskowy
 Ołeh Husiew − ukraiński piłkarz
 Piotr Gusiew − rosyjski wojskowy, działacz emigracyjny
 Rołan Gusiew − rosyjski piłkarz
 Siergiej Gusiew − radziecki polityk
 Siergiej Gusiew − rosyjski hokeista
 Walentin Gusiew − rosyjski piłkarz i trener piłkarski
 Wiktor Gusiew – radziecki poeta i dramaturg
 Władimir Gusiew − rosyjski kolarz szosowy

Inne:

 Gusiew − miasto w obwodzie kaliningradzkim
 Gusiew − stacja kolejowa w Gusiewie
 Gusiew − krater uderzeniowy w Rosji
 Gusiew − krater uderzeniowy na Marsie